Triton Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Triton Island, Newfoundland, Newfoundland och Labrador,

Kina 

 Triton Island (ö i Kina), 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar